Aysha kan syfta på:

 Aysha (djur) – ett släkte av spindlar